Després de disputar la segona fase de la Copa del Món de Futbol 1982, organitzada a Espanya, quatre equips es classificaren per disputar les semifinals.

Classificats 
Els quatre equips classificats per les semifinals foren:

Quadre

Semifinals

Polònia vs Itàlia

Alemanya Occidental vs França

Partit pel tercer lloc

Final

Referències 

Copa del Món de Futbol de 1982